Stenocladiella är ett släkte av svampar. Stenocladiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stenocladiella